FK Volga Nizjnij Novgorod (ryska: Футбольный Клуб Волга Нижний Новгород ) var en rysk fotbollsklubb klubb från Nizjnij Novgorod, som grundades 1963.

Historia 
Klubben bildades 1963 efter en sammanslagning av två lag från Gorkij, Torpedo och Raketa . Klubben spelade i högsta ligan i Sovjetunionen, där deras bästa resultat var 14:e plats 1964. Klubben upplöstes 1984. År 1998, grundades en ny klubb som hette FK Elektronika Nizjnij Novgorod. Den spelade i ryska andradivisionen. År 2004 bytte klubben namn till Volga.

FK Torpedo-Viktoriya Nizjnij Novgorod var ett annat lag som gjorde anspråk på att vara en fortsättning på FK Volga Gorkij.

Liga Historia

Ryssland
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-bgcolor="#efefef"
! Säsong
! Div.
! Pos.
! Pl.
! W
! D
! L
! GS
! GA
! P
!Cup
!colspan=2|Europa
!Skyttekung (ligan)
|-
||1999||rowspan="2"|KFK(4th), "Povolzhye"||7||-||-||-||-||-||-||-||-||colspan="2"|-||align="left"|-
|-
||2000||bgcolor="lightgreen"|3||-||-||-||-||-||-||-||-||colspan="2"|-||align="left"|-
|-
||2001||rowspan="8"|3rd, "Ural-Povolzhye"||9||34||13||10||11||54||43||49||-||colspan="2"|-||align="left"| Kuznetsov - 12
|-
||2002||6||30||12||8||10||40||38||44||R256||colspan="2"|-||align="left"| Podoljantjik - 9
|-
||2003||14||38||11||5||22||41||62||38||R256||colspan="2"|-||align="left"| Podoljantjik - 14
|-
||2004||12||36||12||9||15||41||46||45||R512||colspan="2"|-||align="left"| Georgijev - 9
|-
||2005||6||36||15||12||9||44||30||57||R256||colspan="2"|-||align="left"| Udodov - 7
|-
||2006||7||24||10||8||6||31||23||38||R512||colspan="2"|-||align="left"| Loginov - 5
|-
||2007||4||26||15||5||6||52||30||50||R256||colspan="2"|-||align="left"| Kajnov - 11
|-
||2008||bgcolor="lightgreen"|1||34||23||9||2||73||23||78||R512||colspan="2"|-||align="left"| Prokofjev - 17
|-
||2009||rowspan="2"|2nd||4||38||17||14||7||54||32||65||R16||colspan="2"|-||align="left"| Chazov - 10
|-
||2010||bgcolor="lightgreen"|2||38||19||14||5||62||25||71||R64||colspan="2"|-||align="left"| Martsvaladze - 21
|-
||2011–12||rowspan="3"| 1st||14||44||12||5||27||37||60||41||SF||colspan="2"|-||align="left"| Bibilov - 7
|-
||2012–13||12||30||7||8||15||28||46||29||R32||colspan="2"|-||align="left"| Sapogov - 9
|-
||2013–14||bgcolor="red"|15||30||6||3||21||22||65||21||R32||colspan="2"|-||align="left"| Sarkisov,  Bibilov - 3
|-
||2014–15||rowspan="2"| 2nd||13||34||12||4||18||44||57||40||R64||colspan="2"|-||align="left"| Sarkisov - 12
|}

Kända spelare

Ryssland
  Taras Burlak
Tidigare Sovjetrepubliker
 Vaqif Dzjavadov
 Anton Putsila
 Ihar Stasevitj
 Gogita Gogua
 Gia Grigalava
 Gotja Chodzjava
 Otar Martsvaladze

 Giorgi Navalovski
 Edik Sadzjaia
 Lasja Salukvadze
 Mate Vatsadze
 Sanzjar Tursunov
Europa
 Petar Jelić
 Dani Bondar
 Mihăiţă Pleşan

v
v